

Földrajzi név 
Steinbach:
 Ausztriában:
 Steinbach am Attersee
 Steinbach im Burgenland (Kőpatak)
 Franciaország:
 Steinbach (Haut-Rhin)
 Kanadában:
 Steinbach, Manitoba

Vezetéknév 
 Szabó (Steinbach) Antal (1910–1972) labdarúgó
 Laura Steinbach (1985– ) német válogatott kézilabdázó